Energia Inagotable est le second album de The Locos, groupe formé à partir du showman (seconde voix) de Ska-P: Pipi.

Pistes 

 Lloviendo Idiotas
 Terror Animal
 Vendedor De Gloria
 La Cuenta Atras
 Somos Mas
 Su Indiferencia
 Sol Y Pladrillo
 Marchitada Flor
 Por La Razon O La Fuerza
 En Que Nos Convertimos
 Tus Ilusiones

Album musical sorti en 2008
Album des Locos